Paroles, Abbé Pierre est une série documentaire suisse regroupant des entretiens avec l'Abbé Pierre. 

Elle a été réalisée par Jean-Philippe Rapp, journaliste, et Ian Jaquier, réalisateur, et produite par la Communauté Emmaüs de Genève Suisse et Artemis Films Productions.

Thématique du film 

Ce film est un recueil de paroles de l'Abbé Pierre, fondateur en 1949 du mouvement Emmaüs, mouvement laïc de solidarité présent aujourd'hui dans 36 pays.

Paroles laisse la place à l'Abbé Pierre pour s'exprimer, sous la forme d'un témoignage. Initiée par Georges Chevieux, directeur de la communauté Emmaüs de Genève et proche de l'Abbé Pierre, cette série se présente comme un recueil de reportages, d'entretiens à différentes époques de sa vie, dans différents lieux.

On retrouve dans cette série des images inédites des voyages de l'abbé Pierre, qu'il a tournées lui-même en 8mm et 16mm dans les années 1960, au Brésil, Équateur, Inde, Palestine, Liban et Gabon notamment, où il a rencontré Albert Schweitzer. Ces images proviennent des archives du mouvement Emmaüs.

On retrouve aussi les premières rencontres avec des personnalités comme Johnny Hallyday, Zinédine Zidane et le dalaï-lama.

Collaborateurs 
 Réalisation : Ian Jaquier
 Production : Raphaël Blanc 
 Conception : Jean-Philippe Rapp et Ian Jaquier
 Produit par :
 Emmaüs Genève
 Artemis Films Productions
 En collaboration avec : La Télévision Suisse Romande

DVD 
Le coffret souvenir sorti en  regroupe la série d'entretiens sur deux DVD plus un recueil de 48 pages de photos inédites et de citations de l'Abbé Pierre.

Liens externes 
 
 Emmaüs Genève
 Emmaüs International

Film suisse sorti en 2007
Film documentaire suisse
Film documentaire sur une personnalité religieuse
Film sorti directement en vidéo
Mouvement Emmaüs